Алексе́й Арбу́зов:
 Арбузов, Алексей Николаевич (1908—1986) — советский драматург.
 Арбузов, Алексей Фёдорович (1792—1861) — русский генерал от инфантерии, участник войн против Наполеона, командир лейб-гвардии Павловского полка.